

Zmarli 
 Archiloch, grecki poeta
 Guan Zhong, chiński polityk